Goudge steht für

 Goudge (Mendoza), ein Distrikt im Departamento San Rafael in der argentinischen Provinz Mendoza

Goudge ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Goudge (1935–2010), britischer Hürdenläufer
 Elizabeth Goudge (1900–1984), englische Schriftstellerin